Pulvinula är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Pulvinula i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pyronemataceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Skålsvampar
Pulvinula